

Села 
 Іванів — Вінницька область, Калинівський район
 Іванів — Вінницька область, Теплицький район
 Іванів — Волинська область, Іваничівський район
 Іванів — Львівська область, Самбірський район

Прізвище 
 Іванів Андрій (1901—1974)  — військовий і громадський діяч, хорунжий Армії УНР;
 Іванів Йосип — старшина Запорозького Низового Війська;
 Іванів Михайло Іванович (1866—1926) — військовий та політичний діяч, генерал-майор.
 Іванів — дівоче прізвище української акторки Оксани Малінович.

Див. також 
 Янів.
Прізвища на -ів